Il toponimo Smârdan può riferirsi a diverse località della Romania:
Smârdan, comune del distretto di Galați
Smârdan, comune del distretto di Tulcea